Эрнст Сто́яспал (; 14 января 1925, Вена, Австрия — 3 апреля 2002, Мулен-ле-Мец, Франция) — австрийский футболист, нападающий. Наиболее известен по выступлениям за венский клуб «Аустрия», в составе которого трижды становился чемпионом Австрии и пять раз — лучшим бомбардиром чемпионата.

Клубная карьера

Ранние годы 
Эрнст Стояспал родился 14 января 1925 года в венском районе Зиммеринг. Его отец играл нападающим в клубе «Нордштерн XII», что повлияло на решение мальчика заняться футболом. Стояспал начинал свою карьеру в небольших клубах «Штриндберг», «Маутнер Маркхоф» и «Зиммеринг». В 1939 году он перешёл в «Остбан XI», с которым добился первого успеха. В сезоне 1941/42 клуб пробился в высший дивизион австрийского чемпионата, которым на тот момент являлась австрийская Гаулига. Однако команде не удалось показать стабильной игры на столь высоком уровне и по окончании сезона 1942/43 она покинула Гаулигу, проиграв в решающем матче плей-офф. В течение того сезона Стояспал сыграл в 12 матчах, забив 5 голов. Он выступал за «Остбан XI» ещё на протяжении двух лет, перейдя затем в венскую «Аустрию».

«Аустрия»

«Страсбур»

Карьера в сборной

Матчи за сборную Австрии 

Итого: 32 матча / 14 голов; 15 побед, 4 ничьи, 13 поражений.

Тренерская карьера

Достижения

Командные достижения 
 «Аустрия» (Вена)
 Чемпион австрийской Штатслиги (3): 1948/49, 1949/50, 1952/53
 Обладатель Кубка Австрии (2): 1947, 1948
 Итого: 5 трофеев

 Сборная Австрии
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1954

Личные достижения 
 Лучший бомбардир чемпионата Австрии (5): 1946, 1947, 1948, 1952, 1953
 Лучший бомбардир в истории венской «Аустрии»: 256 голов
 Рекордсмен венской «Аустрии» по количеству голов в лиге: 218 голов

Статистика выступлений

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте Austria-archiv.at
 
 Профиль на официальном сайте клуба «Мец»

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1948 года
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Безье»
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Остбан XI»
Игроки ФК «Страсбур»
Игроки ФК «Труа»
Футбольные тренеры Австрии
Тренеры ФК «Аяччо»
Тренеры ФК «Жиромон»
Тренеры ФК «Монте»